— японский журнал, выпускаемый еженедельно компанией Shueisha, посвященный сэйнэн манге. Главными читателями Young Jump являются мужчины старше 20. Журнал выходит с 1979 года. Входит в тройку самых продавемых сэйнэн-изданий современности вместе с Young Magazine и Big Comic Original.

Манга, публикуемая в Young Jump

Законченная манга 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tokyo Ghoul (яп. 東京喰種 トーキョーグール)

См. также 
 Business Jump
 Ultra Jump

Примечания

Ссылки 
 Young Jump на сайте компании Shuiesha  

Журналы сэйнэн-манги